Obispo ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Obispo (* 1999), niederländischer Fußballspieler
 Pascal Obispo (* 1965), französischer Pop-Sänger und Musikproduzent